Открытый чемпионат Гуанчжоу 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2008 является 5-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Гуанчжоу с 15 по 21 сентября 2008 года. Турнир продолжал азиатскую серию соревнований, проходившую после US Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Вера Звонарёва (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Вера Звонарёва выигрывает свой 2й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.
 Пэн Шуай уступает все три своих финала на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Мария Корытцева выигрывает 2й титул в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.
 Татьяна Пучек выигрывает 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Гуанчжоу по теннису
 WTA Тур 2008
 WTA 3-я категория
 Портал: Теннис

Китай
Теннис
Сентябрь 2008 года
2008